Justinianus kan syfta på:
 Justinianus I (483–565), bysantinsk kejsare 527–565
 Justinianus II (669–711), bysantinsk kejsare 695-698 och 705-711